Le parc de la Victoire peut faire référence à : 
 Parc de la Victoire, à Erevan (Arménie) ;
 Parc de la Victoire à Moscou (Russie) ;
 Parc de la Victoire, à Nijni Novgorod (Russie) ;
 Parc de la Victoire, à Saint-Pétersbourg (Russie).